Czwarte zawody wchodzące w ramy Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019/2020 rozegrane zostały w niemieckim Klingenthal w dniach 14–15 grudnia 2019 roku.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał Austriak Stefan Kraft. Drugi był ze stratą 0,6 punktu Niemiec Karl Geiger i był też najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem gospodarzy. Trzecie miejsce w zawodach zajął reprezentant Polski Piotr Żyła i był też najwyżej sklasyfikowanym Polakiem. Do konkursu awansowali wszyscy reprezentanci Niemiec których było siedmiu. Na starcie zawodów nie pojawił się Koreańczyk Choi Heung-chul. Kwalifikacje w całości przeprowadzono z trzynastej belki startowej.

Konkurs drużynowy zwyciężyła reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki. Na drugiej pozycji ze stratą dwudziestu pięciu punktów sklasyfikowani zostali Austriacy. Na najniższym stopniu podium stanęli Japończycy, którzy do zwycięstwa stracili niespełna pięćdziesiąt osiem punktów. Ryōyū Kobayashi indywidualnie uzyskał najlepszą notę zawodów. Na kolejnych miejscach poza podium plasowali się kolejno Norwedzy, Słoweńcy, Niemcy, Szwajcarzy oraz Rosjanie. Do drugiej serii nie awansowali Finowie, którzy zajęli dziewiąte miejsce. W pierwszej serii skakano z jedenastej, dziewiątej i ósmej belki, zaś w drugiej serii z dziesiątej i jedenastej belki.

W konkursie indywidualnym zwycięstwo odniósł po raz pierwszy w sezonie reprezentant Japonii Ryōyū Kobayashi. Z trzypunktową stratą na drugim miejscu sklasyfikowany został Austriak Stefan Kraft. Na trzecim miejscu sklasyfikowany został Marius Lindvik, dla którego było to pierwsze podium w historii jego startów w zawodach Pucharu Świata. W czołowej dziesiątce konkursu sklasyfikowani zostali Piotr Żyła (9. miejsce) oraz Kamil Stoch (10. miejsce). Punkty zdobyli także Dawid Kubacki (14. miejsce), Klemens Murańka (27. miejsce), oraz Jakub Wolny (28. miejsce). Awansu do drugiej serii nie zdołał wywalczyć Maciej Kot (31. miejsce). W pierwszej serii Norweg Thomas Aasen Markeng zaliczył upadek na 131 metrze (95% rozmiaru skoczni) uzyskując tym samym prawo startu w drugiej serii, w której nie wystąpił. W serii finałowej zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon został Domen Prevc. Konkurs rozegrano z czternastej i piętnastej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Klingenthal był Andreas Langer oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem będzie, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Jani Hyvärinen, a jego asystentem – Ján Jelenský. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 13 grudnia 2019

Konkurs drużynowy – 14 grudnia 2019

Konkurs indywidualny – 15 grudnia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Klingenthal
2019 w Niemczech